Metropolitana pode ser:

Região metropolitana - conceito de um grande centro populacional
Dragões do Castelo - escola de samba anteriormente chamada de "Metropolitana"
Fábrica de Carrocerias Metropolitana - fábrica de carrocerias de ônibus extinta
Metropolitana FM - emissora de rádio